Georg Kümmel ist der Name folgender Personen:

* Georg Kümmel (Unternehmer) (Georg Ernst Conrad Kümmel; 1805–1874), deutscher Unternehmer und Königlich Hannoverscher Hof-Ofenfabrikant
 Georg Kümmel (Biologe) (* 1926), deutscher Biologe, Zoologe und Hochschullehrer